Марбо () — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Марбо, Жан-Антуан (1754—1800) — французский генерал и политик.
 Марбо, Адольф (1781—1844) — французский генерал.
 Марбо, Марселлен (1782—1854) — французский генерал, военный писатель.
 Марбо, Жан Фирмин (1798—1875) — французский политик, юрист и филантроп.

Топоним

Населённые пункты 
 Марбо — коммуна департамента Эн во Франции.

Урбаноним 
 Марбо — бульвар в 16-м округе Парижа во Франции.
 Марбо — площадь коммуны Больё-сюр-Дордонь во Франции.

См. также